Gulcamptus är ett släkte av kräftdjur. Gulcamptus ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Gulcamptus